Collad. kan som auktorsförkortning betyda:

 Louis Théodore Frederic Colladon
 Louis-Théodore-Frédéric Colladon

Robotskapade auktorsförkortningar